Пряма дія
 Пряма дія (організація)
 Пряма дія (партія)
 Пряма акція (військова справа)